Усун-Кюеле —  топоним (тип: лимноним) в России якутского происхождения. В основе лежит географический термин , передаваемый как «кюеле/ кюёле/ кюель/ кюёль», со значением «озеро», «озёрный».

 Усун-Кюеле — озеро, на левом берегу р.Вилюй, Республика Саха (Якутия), координаты 63°34' с. ш. 120°10' в. д.
 Усун-Кюеле — озеро, юго-восточнее оз.Тёнгюлю, Республика Саха (Якутия), координаты 62°06' с. ш. 131°42' в. д.
 Усун-Кюеле — озеро, на правом берегу р.Кис-Юряге, Республика Саха (Якутия), координаты 68°08' с. ш. 139°09' в. д.

См. также 
Усун-Кюёль

Примечания